Der Kanton Avesnes-sur-Helpe-Sud war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Avesnes-sur-Helpe. Vertreter im Generalrat war zuletzt von 2008 bis 2015 Jean-Jacques Anceau (PS).

Der Kanton Avesnes-sur-Helpe-Sud hatte 14.304 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus dem südlichen Teil der Stadt Avesnes-sur-Helpe (angegeben ist hier die Gesamteinwohnerzahl, im Kanton waren es ca. 2.800 Einwohner) sowie weiteren 13 Gemeinden:

Avesnessurhelpesud
Aufgelöst 2015